Noord Natoena kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau-pulau Natuna Utara, öar, Kepulauan Riau, 
 Pulau Laut (ö i Indonesien, Kepulauan Riau, lat 4,71, long 107,98), 

Robotskapade Indonesienförgreningar